Camopi (gemeente), een gemeente in Frans-Guyana
 Camopi (rivier), een rivier in Frans-Guyana